Vallès Reds AFT (de l'acrònim en anglès American Football Team), club de futbol americà de Terrassa, al Vallès Occidental
 Assemblea Federal de Transició, òrgan legislatiu interí històric de Somàlia
 Federació Americana de Professors (del seu nom en anglès American Federation of Teachers), sindicat de professionals de l'educació dels Estats Units
 Administrador Financer de Transantiago, organisme administrador de la xarxa de transport públic de Santiago de Xile
 American Flat Track, campionat de motociclisme dels Estats Units
 Archivio Fotográfico Toscano, revista acadèmica de referència de fotografia
 Agroforestree, aplicació de base de dades d'espècies d'arbres per a l'agroforesteria
 Àmbit Funcional Territorial, agrupació de comarques definida pel Pla territorial general de Catalunya
 Amniocentesi (del seu nom en anglès Amniotic Fluid Test), procediment mèdic per a diagnòstic prenatal
 Control automàtic de freqüència (del seu nom en anglès Automatic Fine Tuning), mètode per mantenir fixa la freqüència d'un circuït ressonant de ràdio
 aft també és el codi ISO 639-3 de la llengua afitti, llengua niloticosahariana parlada al Sudan